Ла Хуана има више значења:

 Ла Хуана (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хуана (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику